Con el nombre de Privilegio de la Unión se puede aludir a:

Privilegio de la Unión de 1283, pacto establecido entre representantes del Reino de Aragón y Pedro III el Grande por el que se comprometía a respetar ciertos derechos.
Privilegio de la Unión de 1287, documento firmado por Alfonso III de Aragón por el que aceptaba las reivindicaciones o privilegios de un grupo de la nobleza aragonesa.
Privilegio de la unión de los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca y condado de Barcelona, documento firmado por Jaime II de Aragón el 14 de diciembre de 1319, declarando la indivisibilidad de los territorios de la Corona de Aragón.
Privilegio de la Unión de 1347, intento de reivindicación de la nobleza del Privilegio de 1287 frente a Pedro IV de Aragón, que fue sofocado definitivamente en la Batalla de Épila del siguiente año.
Privilegio de la Unión de 1423, tratado por el que los tres burgos principales de la ciudad de Pamplona se unieron.